Sunnyslope ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunnyslope (Arizona)
 Sunnyslope (Idaho)
 Sunnyslope (Kalifornien)
 Sunnyslope (Washington)

Siehe auch:
 Sunny Slope Township